Čížkov est un toponyme qui peut désigner :

Čížkov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Čížkov, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie